Bahrke ist der Familienname folgender Personen:

 Scotty Bahrke (* 1985), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Shannon Bahrke (* 1980), US-amerikanische Freestyle-Skierin

Siehe auch:
 Barke (Begriffsklärung)